Tarzán es un personaje ficticio creado por Edgar Rice Burroughs y puede referirse a:

Novelas 
 Tarzán de los monos, primera novela escrita sobre Tarzán.
 El regreso de Tarzán, segunda novela escrita sobre Tarzán.
 Las fieras de Tarzán, tercera novela escrita sobre Tarzán.
 El hijo de Tarzán, cuarta novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y las joyas de Opar, quinta novela escrita sobre Tarzán..
 Tarzán el indómito, séptima novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán el terrible, octava novela escrita sobre Tarzán. 
 Tarzán y el león dorado, novena novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y los hombres hormiga, décima novela escrita sobre Tarzán. 
 Tarzán, Señor de la jungla, decimoprimera novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y el imperio perdido, décima segunda novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán en el centro de la tierra, decimotercera novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán el invencible, decimocuarta novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán triunfante, decimoquinta novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y la ciudad de oro, decimosexta novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y el hombre león, decimoséptima escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y los hombres leopardo, decimoctava novela escrita sobre Tarzán.
 La búsqueda de Tarzán, decimonovena novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y la ciudad prohibida, vigésima novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán el gran jeque, vigésimo primera novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y la Legión Extranjera, vigésimo segunda novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y el loco, vigésimo tercera novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y los náufragos, vigésimo cuarta novela escrita sobre Tarzán.
 Tarzán y los gemelos, vigésimo quinta novela escrita sobre Tarzán. 
 Tarzán y la aventura perdida, vigésimo sexta novela escrita sobre Tarzán. Burroughs la dejó incompleta y fue terminada por Joe R. Lansdale.

Películas 
 Tarzán de los monos, película muda de 1918 dirigida por Scott Sidney y protagonizada por Elmo Lincoln.
 Tarzán y el león dorado, película muda de 1927 dirigida por John Paterson McGowan y protagonizada por James Pierce.
 Tarzán el hombre mono, película de 1932 dirigida por Woody Strong Van Dyke y protagonizada por Johnny Weissmüller.
 Tarzán y su compañera, película de 1934 dirigida por Cedric Gibbons y protagonizada por Johnny Weissmüller.
 Tarzán y la ciudad perdida, película de 1998 dirigida por Carl Schenkel y protagonizada por Casper Van Dien.
 Tarzán, película animada de 1999 producida por Walt Disney Pictures con Tony Goldwyn como la voz de Tarzán.
 Tarzán y Jane, película animada de 2002 producida por Walt Disney Pictures con Michael T. Weiss como la voz de Tarzán.
 Tarzán 2, película animada de 2005 producida por Walt Disney Pictures con Harrison Chad como la voz de Tarzán.
 Tarzán, película de animación por ordenador de captura de movimiento 3D de 2013 producida por Reinhard Klooss.
 La leyenda de Tarzán, película de 2016 dirigida por David Yates.

Series de televisión 
 Tarzán, serie de televisión del 2003.

Tarzán